osoba lub firma, zajmująca się kolportażem
 Kolporter – polskie przedsiębiorstwo